Rafoss steht für:

 Rafoss (Norwegen), eine Ortschaft in Südnorwegen

Rafoss ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Rafoss (* 1984), norwegischer Handballspieler